Con il nome Amatori Milano si intendono due società sportive attive in passato a Milano:

 , società di rugby a 15 attiva tra il 1927 e il 2011
 , società di hockey su ghiaccio attiva tra il 1947 e la fine degli anni sessanta